TCG Gür ha sido el nombre utilizado por tres submarinos de la Armada de Turquía:
 El TCG Gür fue un submarino construido en los astilleros gaditanos Echevarrieta y Larrinaga, botado en octubre de 1930, activo en tre 1936 y 1947.
 El TGG Gür (S-334) fue un submarino de clase balao, ex- USS Chub (SS-329) de la Armada de los Estados Unidos, que participó en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, permaneció activo en la armada turca desde 1948 a 1975.
 El TCG Gür (S-357) es un submarino del tipo 209T2/1400 botado en 2002, y activo desde 2003.

Referencias 

Nombres de barcos de la Armada de Turquía